SK Herd é um clube de futebol da Noruega fundado em 22 de agosto de 1932. Sua sede fica em Ålesund.
	
A equipe masculina de futebol joga na Terceira Divisão, tendo sido promovida a partir da Quarta Divisão após a temporada de 2008.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1932
Herd